Платон Тимофеевич Борисполец (Бориспольц)  (1 апреля 1805, местечко Гоголев, Остерский уезд, Черниговская губерния — 30 июня 1880, Санкт-Петербург) — русский живописец и литограф. Работал во многих жанрах — пейзажист, жанрист, портретист, также писал картины на библейские и исторические сюжеты и иконы. Почётный вольный общник ИАХ.

Жизнепоисание 
Платон Тимофеевич Борисполец получил военное образование в Санкт-Петербурге во 2-м кадетском корпусе. Был выпущен офицером артиллерии в 1823 году. Одновременно он служил при арсенале, в штабе великого князя Михаила Павловича. При артиллерийской технической школе оборудовал мастерскую для занятий черчением, где собственноручно делал рисунки оружия. Также вёл бесплатные занятия по механике в воскресные дни. На молодого офицера обратил внимание великий князь Михаил Павлович, и тот известен был лично Императору Николаю І. Оставаясь на военной службе, он посещал классы академии художеств, где урывками изучал рисование и живопись. Очень скоро Борисполец получил свои первые награды за рисунки с натуры — малую и большую серебряные медали, и за живопись — вторую золотую медаль (1836 год).

После выхода в отставку с военной службы в 1839 году Борисполец целиком посвятил себя живописи.

Картины

Ссылки 
  Борисполец Платон Тимофеевич Государственный Русский музей представляет: Живопись. Первая половина XIX века (А-И) / Альманах. Вып. XIX. Том 2. СПб: Palace Editions, 2002 ISBN 5-93332-071-4 ISBN 3-935298-25-0
 Борисполец Платон Тимофеевич 
 Рамазанов Н. А. «Материалы для истории искусства в России», М. 331 стр. 1863.

Художники России в общественном достоянии
Художники России XIX века
Выпускники Второго кадетского корпуса